Span (von mittelhochdeutsch spân „Span, Holzspan, Kienspan, Wald“) steht für:

 ein mechanisch abgetrenntes Werkstoffteilchen, siehe Span (Fertigungstechnik)
 Holzspan, Sägespan
 Kienspan, ein Leuchtmittel
 feines Dünnholz als Material, siehe Scheitholz (Brennstoff)

 Span (norwegische Band), norwegische Rockband 
 Span (schweizerische Band), Schweizer Mundartband

Span (englisch [] für ‚Spanne‘ oder ‚überspannen‘) steht für:

 Span (Einheit), ein englisches Längenmaß
 in der linearen Algebra für Spann, siehe Lineare Hülle
 Schlüsselwort in der Programmiersprache C-Sharp  zur Optimierung der Speicherbelegung 
 <span> : ein Element in  Hypertext Markup Language zur Gruppierung anderer Elemente
 Handelsname für Sorbitanfettsäureester

Span oder Špan ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Span, Pseudonym von Anna Arrowsmith (* 1971), britische Politikerin und Filmregisseurin
 Martin Span (1757–um 1840), österreichischer Pädagoge und Autor
 Sebastian Span (1571–1640), deutscher Jurist
 Slavko Špan (1938–2021), jugoslawischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Spaan
 Spahn
 Spann